Gli invasati può fare riferimento a:
 Gli invasati – romanzo di Jack Finney del 1954 (The Body Snatchers), pubblicato anche con il titolo L'invasione degli ultracorpi
 Gli invasati – film del 1963 di Robert Wise, tratto dal romanzo La casa degli invasati o L'incubo di Hill House di Shirley Jackson